Чемпионат Испании по футболу 2006/2007 — 76-й в истории чемпионат Испании, проходивший с 26 августа 2006 года по 17 июня 2007 года. Победу в чемпионате одержал мадридский «Реал», завоевавший свой 30-й титул чемпиона Испании.

Команды — участницы

Изменения 
По итогам сезона 2005/2006 Примеру покинули следующие клубы:
 «Алавес» — 17-е место, 39 очков.
 «Кадис» — 18-е место, 36 очков.
 «Малага» — 20-е место, 24 очка.

По итогам Сегунды 2005/2006 в Примеру вышли следующие клубы:
 «Рекреативо» — 1-е место, 78 очков.
 «Химнастик» — 2-е место, 76 очков.
 «Леванте» — 3-е место, 74 очка.

География соревнований

Стадионы

Турнирная таблица 

1Так как «Севилья» выиграла Кубок Испании 2006/07, и была квалифицирована в Лигу чемпионов 2007/08, то «Хетафе» получил право участвовать в первом раунде Кубка УЕФА 2007/08.

Результаты матчей

Потуровая таблица

Статистика сезона

Бомбардиры 

* с пенальти.

Ассистенты

Трофей Саморы 
Трофей Саморы присуждается каждый сезон вратарю, который меньше всех пропустил голов. Учитывается итоговый коэффициент.

Хет-трики в сезоне

Разница мячей 
 Самая крупная победа хозяев (+4):
 29/08/2006 «Севилья» (Севилья) — «Леванте» (Валенсия) 4:0
 04/10/2006 «Валенсия» (Валенсия) — «Химнастик» (Таррагона) 4:0
 25/11/2006 «Барселона» (Барселона) — «Вильярреал» (Вильярреаль) 4:0
 10/12/2006 «Валенсия» (Валенсия) — «Депортиво» (Ла-Корунья) 4:0
 20/12/2006 «Севилья» (Севилья) — «Депортиво» (Ла-Корунья) 4:0
 14/01/2007 «Осасуна» (Памплона) — «Бетис» (Севилья) 5:1
 28/01/2007 «Химнастик» (Таррагона) — «Эспаньол» (Барселона) 4:0

 Самая крупная победа гостей (-6):
 20/05/2007 «Атлетико Мадрид» (Мадрид) — «Барселона» (Барселона) 0:6

 Наибольшее число голов в одном матче (9):
 01/04/2007 «Расинг» (Сантандер) — «Атлетик Бильбао» (Бильбао) 5:4

См. также 
 Второй дивизион Испании по футболу 2006/2007
 Третья лига Испании по футболу 2006/2007
 Четвертая (Терсера) лига Испании по футболу 2006/2007
 Кубок Испании по футболу 2006/2007

Ссылки 
 Официальный сайт

2005/2006
Испания
Испания
Спорт в Испании в 2006 году
Спорт в Испании в 2007 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007